Hadera steht für:

 Chadera, Stadt in Nordisrael

Hadera ist der Familienname von:

 Ilfenesh Hadera (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin